El término Ayer y hoy puede referirse, en esta enciclopedia:

 Ayer y hoy, libro que reúne artículos y ensayos de Pío Baroja, publicado en Chile en 1939;
 Ayer y hoy, película argentina de 1934, dirigida por Enrique Susini;
 Ayer y hoy, película estadounidense de 1995, dirigida por Lesli Linka Glatter;
 Ayer y hoy, decimoctavo álbum de la banda puertorriqueña Menudo, lanzado en 1985;
 Ayer y hoy, cuarto álbum de estudio de la cantante mexicana Ninel Conde, lanzado en 2011;
 Ayer y hoy, programa radiofónico de la emisora Frecuencia Latina;
 Ayer y hoy, revista del grupo toledano de vanguardia Estilo;
 Ayer y hoy, álbum de 2017 de la Banda El Recodo.